Herchenröder ist der Familienname folgender Personen:

 Erna Herchenröder (1903–1977), deutsche Politikerin und ehemalige Landtagsabgeordnete (SPD)
 Jan Herchenröder (1911–1986), deutscher Feuilletonist und Schriftsteller, Kulturchef der „Lübecker Nachrichten“
 Karl Heinrich Herchenröder (1907–1989), deutscher Journalist
 Martin Herchenröder (* 1961), deutscher Komponist, Organist und Musikwissenschaftler
 Max Herchenröder (1904–1987), deutscher Kunsthistoriker und Denkmalpfleger

Siehe auch:
 Hergenröder
 Hergenröther